Pinkney est un patronyme porté notamment par :

  (1947-), joueur de football anglais ;
  (1963-), autrice américaine de littérature pour enfants ;
  (1925-2007), musicien américain ;
  (1934-), joueur de football canadien ;
  (1977-), joueur de football américain ;
  (1957-), joueur de curling canadien ;
  (1952-), conducteur automobile britannique ;
  (1914-1993), historien américain ;
  (1945-), musicien jamaïcain ;
  (1802-1828), poète américain ;
  (1887-1975), joueur de football britannique ;
 Fayette Pinkney (1948-2009), chanteuse américaine ;
  (1859-1926), joueur de baseball américain ;
  (1997-), joueur américain de football américain ;
  (1939-2021), illustrateur américain ;
 Kevinn Pinkney (1983-), joueur américain de basket-ball ;
 , activiste américain ;
  (1972-), joueur de football américain ;
  (1599-1674), prêtre britannique ;
  (1970-), rugbyman anglais ;
  (1811-1877), officier de la marine américaine ;
  (1956-), syndicaliste britannique ;
 William Pinkney (1764-1822), homme politique et diplomate américain.